Афана́совка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Афанасовка — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Афанасовка — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Афанасовка — бывшая деревня в Липецком районе Липецкой области
 Афанасовка — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Афанасовка — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Афанасовка — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Афанасовка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

См. также 
 Афанасьевка